Eurométropole peut désigner :
 L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
 L'Eurométropole de Strasbourg
 Le Tour de l'Eurométropole
L'Eurométropole de Metz